Marco Fulvio Nobiliore (dal latino Marcus Fulvius Nobilior) fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:
Marco Fulvio Nobiliore, console nel 189 a.C.;
Marco Fulvio Nobiliore, console nel 159 a.C..

Voci correlate 
 Gens Fulvia